13. Sinfonie steht für:

 13. Sinfonie (Haydn)
 13. Sinfonie (Mjaskowski)
 13. Sinfonie (Mozart)
 13. Sinfonie (Schostakowitsch)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien